Даниель Габриель Фаренгейт (Фаренхайт; ; 24 мая 1686, Данциг (ныне — Гданьск, Польша) — 16 сентября 1736, Гаага) — немецкий физик, родившийся в Польше.

Биография 
Сын купца Даниеля Фаренгейта и его жены Конкордии, урожд. Шуманн, из известной данцигской купеческой семьи. <!-- Предки отца Фаренгейта переселились в Данциг из Кнайпхофа, туда — из Ростока, но корни семьи уходят в Хильдесхайм. Его сестра Вирджиния Элизабет Фаренгейт вышла замуж за Бенджамина Крюгера и была матерью священника и драматурга Бенджамина Эфраима Крюгера.

Его родители рано умерли, поэтому он был вынужден учиться у купца в Амстердаме, однако научные эксперименты интересовали его больше, и позже он стал изучать прикладные естественные науки.

После путешествия по Англии и Германии поселился в Нидерландах. Здесь он впервые изготовил термометр и барометр. Вначале термоскопической жидкостью ему служил спирт, но затем около 1715 года он заменил спирт ртутью, чем достиг гораздо большей точности измерений.

В системе измерения температуры Фаренгейта существуют три отправные точки:
 0 °F — погружая термометр в тающую смесь снега с нашатырём и поваренной солью, Фаренгейт принял чрезвычайно низкую температуру зимы 1709 года в Данциге за нуль для своей шкалы;
 32 °F — температура таяния льда, которую получал погружая термометр в смесь льда и воды;
 98 °F — температура тела здорового человека.
Разные термометры Фаренгейта можно было сравнивать друг с другом, сравнивая их показания в "опорных" точках шкалы. Поэтому они прославились своей точностью.

В 1718 году он читал в Амстердаме лекции по химии, в 1724-м стал членом Королевского общества (Royal Society).

Фаренгейтом изготовлены также первый весовой ареометр и термобарометр. В 1721 году он открыл, что вода может быть охлаждена ниже точки замерзания и оставаться в жидком состоянии; работал также над устройством машины для осушения местностей, подвергшихся наводнениям.

Единица измерения температуры градус Фаренгейта (°F) была названа в его честь.

Расчёты 

Чтобы перевести градусы Фаренгейта в градусы  Цельсия или Реомюра, следует от данного числа отнять 32, а затем полученный остаток умножить на 5/9 (для Цельсия) или 4/9 (для Реомюра). Если требуется перевести градусы Реомюра или Цельсия в градусы Фаренгейта, то число их следует умножить на 9/4 или 9/5 и к произведению прибавить 32.

Следует помнить, что температура в 96 °F, как температура тела здорового человека, завышена. Существует утверждение, что Фаренгейт, определяя диапазон градуировки своей температурной шкалы, принял за 100 градусов измеренную им температуру тела своей супруги, которая, как оказалось, в тот момент болела простудным заболеванием, и её температура была выше температуры тела здорового человека. Но, возможно, Фаренгейт просто выбрал целую величину, которая соответствовала величине, избранной им за ноль (превышала температуру таяния льда в три раза). После смерти Фаренгейта его шкала была несколько скорректирована, и нормальная температура тела по ней составила 98.6°F. 

Таким образом, температурная шкала, разработанная Фаренгейтом, содержит два курьёза: необычно заниженный ноль — следствие крайне холодной зимы в Данциге в тот период и завышенную градацию 100 — как температуру тела больного человека. Возможно, это явилось также одной из причин признания шкалы Цельсия в большинстве стран мира, как альтернативной ей.

Память 
В 1976 г. Международный астрономический союз присвоил имя Фаренгейта кратеру на видимой стороне Луны.

Литература

Примечания 

Физики по алфавиту
Физики Польши
Физики Германии
Химики по алфавиту
Химики Польши
Химики Германии
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Германии
Изобретатели Польши
Члены Лондонского королевского общества
Физики XVIII века
Учёные, в честь которых названы физические единицы измерения
Персоналии:Производители научных инструментов